Vista:

 Vista — аппаратно-программные комплексы компании Siemens AG для диагностических исследований.
  () — четырёхметровый телескоп в обсерватории Параналь, Чили.
 VistA () — медицинская система департамента ветеранов Министерства обороны США. Создана в конце 1970-х годов.
 Windows Vista (кодовое имя Longhorn) — операционная система семейства Microsoft Windows NT (номер версии 6.0). Выпущена в конце 2006 года.
 Windows Vista: Официальный журнал — международный журнал о Windows Vista, производящийся при информационной поддержке компании Microsoft. Издательство — ЗАО Sun Publishing. В России выходит с января 2008 года.
 Toyota Vista — автомобиль Toyota Motor Corporation, однотипная в линейке Тойота Камри. Запущена в серию в 1982 году.